Гусаки — рід птахів з родини качиних.

Топонім

Гусаки — село, Підляське воєводство, Більський повіт, гміна Більськ-Підляський.

Гусаки — село, Полтавська область, Зіньківський район, Зіньківська міська рада.